Koba bezeichnet:

 Koba (Indonesien), Stadt in Indonesien
 Koba (Insel), indonesische Insel
 Koba (Indien), Dorf in Indien
 Koba (Maya), untergegangene Mayastadt
 die größte Untergruppe des Volkes der Baga in Guinea
 Koba (Dalaba), eine Stadt und Unterpräfektur der Präfektur Dalaba in Guinea
 Koba (Télimélé), eine Stadt und Unterpräfektur der Präfektur Télimélé in Guinea
 Koba-Tatema, eine Stadt und Unterpräfektur der Präfektur Boffa in Guinea
 Koba, ehemaliges Königreich in der heutigen Präfektur Boffa in Guinea
 Koba (Südbangka), eine Stadt in Südbangka in Indonesien
 Koba (Getränk), ein Mixgetränk
 Koba (Korb), ein geflochtener Korb, der für rituelle Handlungen auf Timor verwendet wird
 KoBa (IT-Produkt), Kurzform von Kommunaler Beurteilungsassistent, ein IT-Produkt
 Koba (Einheit), ein altes äthiopisches Volumenmaß
 Koba (Unternehmen), ein Discountunternehmen in Kolumbien

Koba heißt:
 Koba (Volksheld), georgischer Volksheld
 Koba (Kiowa), Kiowa Künstler (Ledger Art)

Koba ist der Familienname folgender Personen:
 Dschojs Koba (* 1998), ukrainische Sprinterin
 Jan Koba (* 1962), slowakischer Radrennfahrer
 Ryōhei Koba (* 1962), japanischer Sportschütze
 Sarah Koba (* 1984), Schweizer Mountainbike-Fahrerin
 Tamara Koba (* 1957), ukrainische Leichtathletin

Koba ist ein Deckname von:
 Josef Stalin